Hammarsbron kan avse:
 Hammarsbroarna – broar i Vätterns norra skärgård i Askersunds kommun
 Hammarsbron, Nyland – en bro över Ångermanälven i Kramfors kommun